Mladenići su naselje u Hrvatskoj u općini Viškovu. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno se nalaze Brnčići, Kosi i Sroki, sjeverno su Marčelji, Ronjgi i Saršoni su sjeveroistočno, jugozapadno je Viškovo.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji